Лос Зориљос има више значења:

 Лос Зориљос (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Зориљос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику